Jméno a příjmení Csaba Horváth nosí vícero lidí:

 Csaba Horváth (fotbalista) (* 1982) – slovenský fotbalista
 Csaba Horváth (kanoista) (* 1971) – maďarský kanoista
 Csaba Horváth (politik) – maďarský politik
 Csaba Horváth (šachista) (* 1968) – maďarský šachista